Tavole separate (Separate Tables) – commedia teatrale del 1954 di Terence Rattigan.
Tavole separate (Separate Tables) – film del 1958 diretto da Delbert Mann, tratto dal testo teatrale
Separate Tables – film per la tv del 1983 per regia di John Schlesinger